НХЛ в сезоне 1924-1925 — стал 8-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Виктория Кугарз».

Регулярный сезон

Итоговая таблица 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки, Команды = попавшие в плей-офф

Лучшие бомбардиры 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Лидеры среди вратарей 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ПШ = Пропущенные шайбы, ПС = Пропущено в среднем за игру, С = Игры на ноль, Мин = Сыгранные минуты, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Плей-офф Кубка Стэнли

Сетка плей-офф

Финал НХЛ

Финал Кубка Стэнли

Лучшие бомбардиры плей-офф 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Награды 

* Приз принца Уэльского был учреждён в сезоне 1925/26 года. «Монреаль» получил его постфактум.

Состав победителей Кубка Стэнли

См. также 
 1924 год в спорте
 1925 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1924 год в хоккее
1925 год в хоккее